Желев — болгарская фамилия. Имеет женскую форму Желева.

 Известные носители 
 Желев, Желю (1935—2015) — болгарский философ и политик, первый избранный демократическим путём Президент Республики Болгарии.
 Желев, Иван (род. 1944) — старший преподаватель, доцент и профессор Священного Писания Нового Завета в Духовной Академии Богословского факультета Софийского университета.